Мальяри́но () — испанская фамилия. Среди носителей:

 Мальярино, Виктор (род. 1957) — колумбийский актёр и кинорежиссёр.
 Мальярино, Гонсало (1958) — колумбийский писатель. 
 Мальярино, Мануэль Мария (1808—1872) — южноамериканский политический деятель.
 Мальярино, Хорхе (1848—1928) — Президент Колумбии в июне-августе 1909 и в 1921- 1922 гг.
 Мальярино, Эдгар (1924—2009) — колумбийский футболист.
 Мальярино, Элена (род. 1953) — колумбийская актриса театра и кино.
 Ольгин Мальярино, Карлос (1832—1894) — Президент Колумбии в 1888-1892.

См. также 
 Договор Мальярино-Байдлэка